Les Izegem Tribes sont un club belge de football américain basé à Izegem.

Histoire 
1984: Fondation du club.

Palmarès 

Club de football américain en Belgique
Club sportif fondé en 1984
Club sportif dans la province de Flandre-Occidentale
Sport à Iseghem